Інформаційно-вказівні знаки — дорожні знаки згідно з розділом E Віденської конвенції про дорожні знаки і сигнали.

Мають, як правило, прямокутну форму і синій фон зі світлими символами або написами.

Приклади

Посилання 

 Текст конвенції 
Дорожні знаки